Филодриасы () — род змей семейства ужеобразных. Род включает в себя 18 видов, эндемиков Южной Америки. Называются также кустарниковые змеи.

Описание 
У змей рода Philodryas голова морфологически выделена от шеи с выдающимся кантусом. Глаза среднего или большого размера. Зрачки круглые. Тело цилиндрическое либо немного латерально сплющено. Хвост длинный. Дорзальные чешуи образуют от 17 до 23 рядов в середине тела, подхвостовые чешуи разделены.

Мелкие верхнечелюстные зубы (от 12 до 15) отделены от двух крупных клыков с бороздками, расположенных сразу за задней границей глаз.

Яд 
Хотя ужеобразные, как правило, являются безвредными, филодриасы являются заднебороздчатыми, то есть имеют сложенные назад клыки с бороздками и способны к ядовитому укусу. Однако, яд этих змей малотоксичен.

Виды и ареал 
Род включает 20 видов:
 Philodryas aestiva (A.M.C. Duméril, Bibron & A.H.A. Duméril, 1854) — Бразильский филодриас, север Аргентины, Боливия, юго-восток Бразилии, Парагвай, Уругвай;
 Philodryas agassizii (Jan, 1863)
 Philodryas argenteus (Daudin, 1803)
 Philodryas arnaldoi (Amaral, 1932) — Филодриас Амарала, юго-восток Бразилии;
 Philodryas baroni Berg, 1895 — Длинноносый филодриас, или аргентинский филодриас, север Аргентины;
 Philodryas chamissonis (Wiegmann, 1834) — Чили;
 Philodryas cordata Donnelly & Myers, 1991
 Philodryas georgeboulengeri (Grazziotin et al., 2012)
 Philodryas laticeps Werner, 1900
 Philodryas livida (Amaral, 1923)
 Philodryas mattogrossensis Koslowsky, 1898 — Боливия, юго-запад Бразилии, Парагвай;
 Philodryas nattereri Steindachner, 1870 — запад и центр Бразилии, Парагвай;
 Philodryas olfersii (Lichtenstein, 1823) — Боливийский филодриас, или бразильский кустарниковый филодриас, Аргентина, Боливия, запад Бразилии, Парагвай, восток Перу, Уругвай;
 Philodryas patagoniensis (Girard, 1857) — Патагонский филодриас, Аргентина, Боливия, Бразилия;
 Philodryas psammophidea Günther, 1872 — Аргентина, запад и юг Бразилии;
 Philodryas simonsi Boulenger, 1900 — Эквадор, Перу
 Philodryas tachymenoides (Schmidt & Walker, 1943) — Чили, Перу;
 Philodryas trilineata (Burmeister, 1861)
 Philodryas varia (Jan, 1863)
 Philodryas viridissima (Linnaeus, 1758) — Изумрудный филодриас, север Южной Америки в долине Амазонки и реки Парагвай.

Примечания

Ссылки 
 Wagler, J.G. 1830. Natürliches System der Amphibien, mit vorangehender Classification des Säugthiere und Vögel. Ein Beitrag zur vergleichenden Zoologie. J.G. Cotta. Munich, Stuttgart, and Tübingen. vi + 354 pp. (Genus Philodryas, p. 185.)
 И. С. Коршунов, К вопросу о репродуктивной биологии змей рода Philodryas Wagler, 1830 (Colubridae, Xenodontinae) // Научные исследования в зоологических парках. Выпуск 20, стр. 25-28. 2006. Москва

Филодриасы
Пресмыкающиеся Южной Америки